Espe kan syfta på:

  Espe (asp) – en dialektal benämning på en aspdunge
  ESPE – ICAO-koden för Vidsels flygplats

Geografi

Danmark 

  Espe, Danmark – en ort på Fyn

Tyskland 

 Espe (Fulda) – vattendrag, Hessen,